Pahlavī Dezh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nanūr, ort, Kurdistan, 
 Āq Qalā (kommunhuvudort i Iran), Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar